DOTA Summit 8  — турнир по игре Dota 2, профессионального сезона 2017-2018 Dota Pro Circuit, категории майнор (Разыгрываются 300.000$ и 300 баллов), организованный компанией Beyond the Summit, который прошёл в Лос-Анджелесе в декабре 2017 года.

Участие в турнире приняли несколько приглашённых команд, а также коллективы, победившие в международных квалификациях. Отборочные квалификации прошли ноябре 2017 и определили команды, которые поедут в Лос-Анджелес для участия в финальной части соревнования.

Приглашённые команды 

Прямые путёвки для участия в финальной стадии получили три коллектива:  OpTic Gaming,  Evil Geniuses,  OG. Оставшиеся 6 вакантных мест были разыграны в региональных квалификациях.

Региональные отборочные  

Отборочные соревнования традиционно прошли в шести регионах. Из каждого региона в финал турнира вышли по одной лучшей команде: 

Участники отборочных:

Квалификация в регионе Китай 
Первый этап

Второй этап

Квалификация в регионе ЮВ Азия 
Первый этап

Второй этап

Квалификация в регионе СНГ 
Первый этап

Второй этап

Квалификация в регионе Европа 
Первый этап

Второй этап

Квалификация в регионе Сев. Америка 
Первый этап

Второй этап

Квалификация в регионе Юж. Америка 
Первый этап

Второй этап

Финальная часть 

Участие в турнире приняло 9 команд. В групповой стадии коллективы были разбиты на три группы, где сыграли друг с другом матчи из трёх игр. Команды, набравшие наибольшее количество очков, прошли сразу в финал плей-офф, а еще один коллектив определился через стадию Wild Card, туда прошли те, кто заняли вторые места в группах, а также одно третье место с наибольшим количеством очков.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Плей-офф

Wild Card

Финал

Результаты

Примечания 

Dota Pro Circuit 2017-2018
2017 год в киберспорте